

Famiglie 
 Marchesani – famiglia d'antica nobiltà centro-italiana

Persone 
 Luigi Marchesani – medico e storico italiano
 Mario Marchesani – generale italiano
 Oswald Marchesani – docente austriaco
 Pietro Marchesani – traduttore italiano